FL est un sigle pouvant représenter :

Lieux 
 Floride, dans la liste des codes des États-Unis, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays).
 Fort Lauderdale, en Floride, aux États-Unis
 Liechtenstein selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques (Fürstentum Liechtenstein, en allemand, soit « principauté de Liechtenstein »)
 Zambie, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports

Politique 
 Forces libanaises
 Federazione laburista
 Liste libre (en ) un parti politique du Liechtenstein

Logiciels 
 Fl: Flash Professional, un logiciel de création d'animation vectorielle en 2D par Adobe
 FL Studio (Fruity Loops), un logiciel de productions musicales

Compagnies et organisations 
 Federal League, ligue américaine de baseball professionnelle
 Football League, (ou Coca-Cola Football League) compétition britannique de football
 Foot Locker, entreprise américaine de distribution spécialisée dans le sport

Autres 
 AirTran Airways, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes
 En aéronautique, FL suivi de trois chiffres est la contraction de  qui signifie en français « niveau de vol »
 Fantasyland, le pays des contes de fées et de l'imaginaire
 Flérovium, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques
 Femtolitre (fL), unité de mesure de capacité en dehors du Système international
 Florin, nom de différentes monnaies européennes
 Floruit (fl.), locution latine que l'on emploie pour indiquer la période au cours de laquelle une personne a été active ou florissante
 Freelancer, jeu vidéo de simulation de combat et de commerce spatial conçu par Chris Roberts
 En anglais Free Lancer (abréviation F.L.) signifie Travailleur indépendant
 The Flaming Lips est un groupe de rock alternatif américain formé en 1983 à Oklahoma City, Oklahoma, États-Unis
 FetLife est un réseau social lancé en 2008, à destination des adultes et orienté sexualités alternatives
 Volvo FL, camion
 Domaine FL, domaine viticole, propriété de la famille Fournier Longchamps, situé à Rochefort-sur-Loire (49)

Code